Dukat može značiti:

 Dukat - srednjovjekovni zlatni novac
 Dukat (oblast) - teritorij pod vlašću dužda, vojvodstvo
 Dukat, Vladoje - hrvatski znanstvenik
 Dukat, Zdenka - hrvatska arheologinja 
 Dukat, Zdeslav - hrvatski znanstvenik i prevoditelj 
 Dukat (tvrtka) - hrvatska tvrtka